720 км, 720-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога, Черниговская область. Код 429068
 720 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога, Пензенская область. Код 630213. В 2021 году переименована в Заречный.

Примечания